El término Pira hace referencia a varios artículos:
 Amaranthus o Pira, planta perteneciente a la familia Amaranthaceae.
 Pira (Tarragona), municipio español en la provincia de Tarragona.
 Pira funeraria, sinónimo de hoguera.
 Las siglas PIRA, del grupo armado norirlandés Ejército Republicano Irlandés Provisional.